Чемпионат СССР 1991 года во второй лиге проходил в трёх зонах. В связи с распадом СССР и распадом общего чемпионата большинство участников попали в национальные лиги.

Зона «Запад»

Зона «Центр»

Зона «Восток»

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1991
1991